Банкно́та, банкно́т(от  — «банк» и  — «расписка») — денежный знак, изготовленный на основе бумаги из хлопка, реже — льна или абаки, специальных видов пластика, или их сочетания, так называемых «гибридных банкнот». Ранее — также из плотной ткани (обычно шёлка), кожи, дерева или металла, обычно прямоугольной формы.

Первоначально правом эмиссии банкнот обладали многие коммерческие банки. Затем государство сосредоточило выпуск банкнот в центральном банке. Сейчас банкноты национальных валют выпускаются, как правило, центральными банками и де-юре обязательны к приёму на всей территории страны наравне с монетами (в некоторых странах монеты не выпускаются).

Самыми древними банкнотами являются китайские (династии Тан), датируемые VIII веком.

Подделка и защита от неё 

Хотя слово «фальшивомонетчик» сначала подразумевало только подделку монет, сейчас его используют и для обозначения злоумышленников, занимающихся подделкой любых денежных знаков. В отличие от циркуляционных монет, стоимость которых в настоящее время невелика, а качественная подделка сопряжена с техническими сложностями, подделывание банкнот относительно проще и экономически целесообразнее, поэтому распространено гораздо шире. Фальшивомонетничество незаконно и осуществляется как частными лицами в корыстных интересах, так и целыми государствами с целью подрыва экономики враждебных стран или улучшения положения в своей собственной.

Необычные банкноты мира

Самая древняя известная банкнота мира 
 Китай: частная — VIII век; государственная — 812 год н. э.

Самая крупная по номиналу банкнота мира 
Денежная единица Венгрии пенгё в 1945—1946 годах «прославилась» самым высоким уровнем инфляции за всю историю денежного обращения в мире.

В январе 1946 года была введена дополнительная денежная единица адопенгё, курс которой к 28 июля того же года был равен двум триллионам пенгё.

3 июля 1946 года была выпущена банкнота номиналом в 1 миллиард триллионов (то есть ) пенгё — самая большая по номиналу банкнота в мире. Для сравнения, диаметр всей нашей Вселенной по научным оценкам — 14,76 км.

Самые крупные по покупательной способности действующие банкноты 

 . Банкноты выпускались в США с 1880-х годов. Последний выпуск был в 1944 году (серия 1934 года). Первоначально эти банкноты имели покупательную способность в десятки раз выше, но за сотню лет из-за инфляции и отказа от золотого стандарта они многократно обесценились.Количество этих банкнот отслеживает ФРС. При попадании в банковскую систему они подлежат изъятию из оборота. В настоящий момент из всех выпущенных банкнот номиналом 10 тысяч долларов не изъяты из обращения только 130 штук, включая и погибшие банкноты. Поэтому их стоимость в современных каталогах обычно вообще не указывается.
  (пятьсот тысяч) тайских батов. Выпущена 26 мая 2000 года Банком Таиланда ограниченным тиражом в 1998 экземпляров в честь золотой свадьбы короля Пхумипона Адульядета и королевы Сирикит и их коронации. По состоянию на август 2014 года по рыночному курсу номинальная стоимость банкноты составляла . Каталожная цена — .
 Из банкнот, реально находящихся в обращении, наибольшей покупательной способностью обладают  брунейских и сингапурских долларов, которые были эквивалентны, по состоянию на август 2014 года, примерно 8000 долларов США.

Самая крупная по покупательной способности банкнота для внутренних расчётов 

 1 миллион фунтов стерлингов 1948 года (выведены из оборота). Для расчётов внутри Банка Англии. Известны 2 шт. Аукционная стоимость на 2008 год 78 тысяч фунтов стерлингов.
 Сто тысяч долларов США. Действующая только для расчётов между Казначейством США, ФРС и банками. В обороте никогда не находилась. Коллекционерам не продаётся.

Самая крупная по размеру банкнота 
Памятная банкнота Малайзии номиналом в 600 ринггитов образца 2017 года имеет размеры 370×220 мм, немного ей уступает памятная банкнота Филиппин номиналом 100 тысяч песо образца 1998 года, имеющая размеры 355×215 мм.

Российская империя, СССР, СНГ, Россия

Самая крупная по номиналу банкнота страны 

 Один миллиард рублей (получила прозвище лимонард), ЗСФСР 1924 года.

Самая мелкая по номиналу банкнота страны 
 Одна копейка. Впервые выпущена при Николае Втором в 1915 году из-за дефицита разменной монеты в связи с начавшейся мировой войной. Впоследствии выпускалась в Либаве, региональными выпусками во время Гражданской войны, в СССР Госбанком, различными наркоматами и министерствами, Внешторгбанком, Внешпосылторгом трестом Арктикуголь — для внутренних расчётов.

Самая крупная по покупательной способности и размеру банкнота Российской империи 

 500 рублей 1898/1912 года (петенька) — самые крупные до 1917 года находившиеся в обращении банкноты России, обеспеченные 387,1 граммами чистого золота. Размер банкноты образца 1912—275×126 мм. 1 августа 1914 года Россия вступила в Первую мировую войну. Закон от 27 июля 1914 года отменил размен кредитных билетов на золото.

Самая крупная по покупательной способности банкнота СССР 

 25 червонцев 1922 года (250 рублей) — самая крупная после 1917 года находившаяся в обращении банкнота РСФСР и СССР, обеспеченная 193,56 граммами чистого золота.

Самая мелкая по покупательной способности банкнота страны 
 Один рубль пятаковками 1918 или совзнаками 1919 года в 1924 году стоил во время деноминации одну пятидесятимиллиардную часть одного рубля советскими червонцами, то есть один червонец стоил пятьсот миллиардов рублей 1918 года.

Самая крупная по номиналу банкнота стран СНГ 
 Пять миллионов неденоминированных белорусских рублей 1999 года.

Самая большая по размеру банкнота страны 
 Петенька — 500 рублей Российской империи образца 1912 года (275×127 мм).

Самая маленькая по размеру банкнота страны 

 Один рубль-марка РСФСР 1922 года (40×48 мм).

Необычные банкноты 
 Во время голода 1921 года и безудержной гиперинфляции советских рублей — совзнаков Киевским Натурсоюзом были выпущены расчётные чеки в не обесценивающейся каждый день валюте — достоинством 1 пуд хлеба.
 В период с 1919 по 1921 годы в Якутии в качестве бумажных денег использовались специальным образом оформленные винные этикетки.

Примечания

Литература 
 
 Боголепов М. И. Бумажные деньги. — Пб.; М.: Центр. товарищество «Кооперативное издательство», 1922. — 111 с.
 Кауфман И. И. Из истории бумажных денег в России — СПб., 1909. — 292 с.
 Шишанов В. А. Русские ассигнации образца 1802—1803 гг. Витебск, 2002

Ссылки 

 Банкноты России
 Каталог бон необязательного обращения Соколова
 Банкноты крупных и очень крупных номиналов
 Ən maraqlı əsginaslar / banknotlar

 
Кредитные деньги